«Динамо» — советский и российский футбольный клуб из Петрозаводска. Неоднократный победитель чемпионатов по футболу союзной Карело-Финской ССР (1948—1949, 1951—1954).

История 
Клуб образован в связи с созданием карельского регионального отделения спортивного общества «Динамо» в 1925 г.. С апреля 1925 г. команда участвовала во встречах с другими петрозаводскими командами. В 1926 г. команда играла в осеннем розыгрыше в группе Б чемпионата Петрозаводска по футболу, которую и выиграла, осенью - в группе А, в которой также одержала победу.

В дальнейшем команда участвовала в первенстве г. Петрозаводска и Карелии, было одной из сильнейших. В 1932 г. выиграла первенство Автономной Карельской АССР и г. Петрозаводска по футболу, к середине 1930-х почти на десять лет (до 1938 г.) стало единоличным лидером республиканского первенства, в отдельные сезоны выигрывая все матчи в первенствах.

В 1934 г. команда также участвовала в розыгрыше на первенство Ленинградской области по футболу, где играла с командами Свирьстроя, Череповца, Ленинграда, Лодейного Поля.

В 1935 г. выиграло первенство г. Петрозаводска.

В 1936 г. команда выиграла осеннее первенство Карелии по футболу. В августе команда выезжала в г. Архангельск, где в товарищеских матчах переиграла одноклубников, а со сборной города сыграла вничью.

Во время Великой Отечественной войны клуб был расформирован, восстановлен в 1944 г. в военной столице Беломорске, после освобождения Петрозаводска вернулся в город. В августе 1944 г. провел первый послевоенный матч в восстанавливаемом городе с «Крыльями Советов» Москва и «Динамо» Ленинград. В 1948 г. выиграл кубок Центрального Совета «Динамо».

В 1950-х годах команда принимала участие в стыковых матчах класса «Б».

 1951
 Карело-Финская ССР: «Красная Звезда» (Петрозаводск) — «Динамо» (Петрозаводск) — 3:1, 4:0.
 1952
 Карело-Финская ССР. «Красная Звезда» (Петрозаводск) — «Динамо» (Петрозаводск) — 3:3, 6:0.
 Чемпионат СССР по футболу 1954 (класс «Б»)
 «Красная звезда» (Петрозаводск) — «Динамо» (Петрозаводск) — 0:2, 2:0, 3:0.

4 июля 1960 г.на стадионе «Труд» в г. Петрозаводске провела товарищескую встречу с армейцами Ленинграда, окончившуюся победой гостей со счётом 3:4.

Принимала участие в Кубке СССР.

 1949
 1/32 финала: 05.10.1949. «Динамо» — «Локомотив» Запорожье — 2:5.
 Кубок СССР по футболу 1950
 1/128 финала: 10.09.1950. «Динамо» — «Буревестник» Кишинев — 1:6.
 1953
 1/64 финала: 24.08.1953. «Динамо-2» Москва — «Динамо» — 1:0.

 1954
 1/64 финала: 15.08.1954. «Красная звезда» Петрозаводск — «Динамо» −3:0.

 Чемпионат Карело-Финской ССР/Карельской АССР/Республики Карелия
 Победитель (11) — 1948, 1949, 1951, 1952, 1953, 1954, 1958, 1959, 1996, 1997, 1998.
 Серебряный призер (5) — 1957, 1960, 1993, 2012, 2013
 Бронзовый призер (4) — 1950, 1988, 1991, 1992

 Чемпионат РСФСР среди команд КФК (1958)
 Победитель 9-й зоны
 Полуфинал — 4 место

 Кубок РСФСР среди команд КФК 1990
 1/32 финала

 Кубок России среди ЛФК 1997, зона Северо-Запад
 1/4 финала

 Кубок Карелии по футболу
 Обладатель (10) — 1947, 1948, 1949, 1953, 1954, 1989, 1993, 1998, 1999, 2012.
 Финалист (7) — 1946, 1950, 1951, 1952, 1955, 1957, 1997.

В 1989 г. выиграло чемпионат и кубок Петрозаводска

В настоящее время ФК «Динамо» участвует в чемпионате и кубке Петрозаводска (обладатель кубка в 2016 г. и 2017 гг.).

Названия 
 Динамо (Петрозаводск) (1925—1993, 2016 — н.в.)
 Визит (1994—1995)
 ГТС (1995—2003)
 ФСО «Динамо» (2004—2011)
 ФК МВД (2012—2015)

Стадион 
Домашними стадионами были «Юность» (в послевоенное время несколько лет называвшемся «Динамо»), «Динамо», построенный в 1930-х годах, в 2013 г. прекратившим свое существование.

Известные футболисты 
 А. И. Тазаев.
 К. Д. Карицкий
 А. П. Кудряшов
 В.Л. Петтай (Динамо-Визит, Динамо-ГТС)

Примечания

Ссылки 
 Футбольный клуб «ГТС»
 ФК ГТС
 Пухов В. Полёты футбольного мяча
 К 101-й годовщине со дня рождения Бориса Васильевича Егорова
 Козин В. В. Страницы истории футбольной команды «Динамо»(Петрозаводск) / Владимир Козин. Петрозаводск, 2018 

Спортивные клубы Петрозаводска
Футбольные клубы СССР
Футбольные клубы России
Футбол в Карелии